Bílov est un toponyme qui peut désigner :

Bílov, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Bílov, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie